Sea Island ist der Name folgender Inseln:

 Sea Island (British Columbia), Kanada
 Sea Island (Georgia), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Sea Islands, Inselgruppe im Atlantik